Karya Bhakti (Rantau Rasau), een plaats in Indonesië
Karya Bhakti (Lubuk Linggau Timur II), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing